Torpes (Doubs)
 Torpes (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos